Gremutxi (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Gremutxi (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia